Nigel Davies può riferirsi a:

 Nigel Davies (1920-2007), antropologo e storico britannico
 Nigel Davies (1960-), scacchista britannico
 Nigel Davies (1965-), rugbista a 15 gallese